Cederberg steht für:

 Cederberg (Gemeinde), eine Gemeinde im Distrikt Westküste, Provinz Westkap in Südafrika
 Cederberg mountains, einen Gebirgszug 200 km nördlich von Kapstadt, siehe Zederberge

Cederberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Rafael Cederberg (1885–1948), finnischer Historiker
 Axel Cederberg (1837–1913), schwedischer Politiker
 Björn Cederberg (* 1937), schwedischer Rennsportler
 Elford Albin Cederberg (1918–2006), US-amerikanischer Politiker
 Herman Cederberg (1883–1969), finnischer Schwimmer
 Mattis Cederberg (* 1971), schwedischer Jazzmusiker
 Reino Cederberg (1897–1965), finnischer Politiker
 Robin Cederberg (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Stig Cederberg (1913–1980), schwedischer Boxer
Siehe auch:
 Zetterberg